Александр Иванович Засс, сценическое имя «Удивительный Самсон», «Железный Самсон» или просто «Самсон» (, хутор близ Вильны, Виленская губерния — 26 сентября 1962, Хокли, близ Лондона, Великобритания) — российский спортсмен, силач, артист цирка.

Биография 
Детские и юношеские годы Александра Засса прошли в Саранске Пензенской губернии. С юных лет он демонстрировал выдающиеся результаты. Так, при собственном весе 66 кг юный Засс выкручивал (жим с отклонением туловища) правой рукой 80 кг.

Впервые на арене цирка выступил в 1908 году в Оренбурге, в цирке Андржиевского. Не обладая выдающимися физическими данными (рост — 167,5 см, вес не более 75 кг на пике, окружность грудной клетки при вдохе — 119 см, бицепсы — 41 см), он разработал собственную систему тренировок, направленную на укрепление сухожилий, в основе которой были изометрические , а не традиционное сокращение мышц под нагрузкой. Выступал с силовыми номерами в российских цирках до начала Первой мировой войны.

Во время войны служил в русской армии в 180-м Виндавском полку, который в мирное время дислоцировался в Саранске. Прославился тем, что на своих плечах вынес с поля боя раненого под ним коня. В 1914 году Засс получил тяжёлые ранения шрапнелью в обе ноги и попал в плен к австрийцам. После двух неудачных попыток побега ему удалось с третьей попытки покинуть лагерь военнопленных. Оказавшись в городе Капошвар на юге Венгрии, поступил в труппу гастролировавшего там цирка Шмидта, известного по всей Европе. Именно на афишах этого цирка он впервые был назван Самсоном. Впоследствии познакомился с итальянским цирковым импресарио Пазолини и по долговременному контракту с ним выступал под именем Самсона. Он гастролировал в Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Англии, Ирландии.
С 1924 года постоянно жил в Англии, откуда выезжал на гастроли в разные страны. Там же он был удостоен титула «Сильнейший человек Земли».

В 1925 г. в Лондоне вышла книга «Удивительный Самсон. Рассказано им самим», в которой повествовалось о перипетиях его судьбы. Засс опубликовал описания нескольких систем физического развития. Он изобрел кистевой динамометр, сконструировал и изготовил пушку для аттракциона «Человек-снаряд». Знал несколько европейских языков.

Последнее публичное выступление в качестве силача состоялось в 1954 г., когда артисту было 66 лет. Впоследствии он работал дрессировщиком, у него было несколько лошадей, пони, собаки, обезьяны. Он также дрессировал слонов и львов в зоопарке, а на выступлениях носил на специальном коромысле сразу двух львов.

В сентябре 1962 года загорелся фургон с обезьянами, которые должны были участвовать в его шоу. Спасая животных из огня, Засс получил обширный ожог головы. После отправки в больницу, Засс скончался от сердечного приступа. Похоронен близ Лондона в небольшом городке Хокли, где был его дом.

Память 
Памятник Александру Зассу, выполненный скульптором А. Рукавишниковым, установлен перед зданием Оренбургского цирка. Открытие состоялось в 2008 году — в столетнюю годовщину первого выступления артиста с силовыми номерами.

Мемуары А. Засса, изданные в Лондоне в 1925 году, опубликованы в русском переводе Оренбургским книжным издательством в 2010 году. В книгу «Удивительный Самсон. Рассказано им самим… и не только» включены также более 130 иллюстраций — фотографий, документов, афиш.

Документальный фильм «Александр Засс. Русский Самсон» из цикла «Русские в мировой культуре» снят телеканалом «Культура» в 2019 году.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Системы и методы Самсона, пояснения и инструкции (буклет 1924 года).
Александр Засс. Жизнеописание, система и методы / сост., авт. вст. ст. и послесл. И.В. Храмов; пер. с англ. Р.А. Галимова, И.В. Храмова. - Оренбург: Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева, 2018. 312 с.: ил. - ISBN 978-5-88788-240-6 

Цирковые артисты по алфавиту
Военнопленные Российской империи
Бежавшие из плена
Участники Первой мировой войны (Россия)